Jan Nowodworski (zm. przed 1638) – polityk Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 Jan Nowodworski (1837-1893) – polski historyk, nauczyciel i publicysta
 Jan Edward Nowodworski (1876-1954) – polski adwokat i polityk